Allen faz referência a vários artigos:

Lugares 
 Allen: cidade na província de Rio Negro, Argentina;

Nos Estados Unidos
 Allen (Dacota do Sul)
 Allen (Kansas)
 Allen (Kentucky)
 Allen (Maryland)
 Allen (Michigan)
 Allen (Nebraska)
 Allen (Nova Iorque)
 Allen (Oklahoma)
 Allen (Texas)
 Allen Park, cidade de Michigan

Natureza
 Furacão Allen, da temporada de 1980.

Pessoas 
Allen é um apelido de origem escocês:
 Christa B. Allen: artista estadounidense
 John Allen Jr: jornalista estadounidense
 Lily Allen: apresentadora britânica
 Ray Allen: jogador de basquete estadounidense
 Woody Allen: artista estadounidense

Autores de nomes científicos 
 B.M.Allen - Betty Eleanor Gosset Molesworth Allen 1913-
 B.H.Allen - Bruce H. Allen 1952-
 C.K.Allen - Caroline Kathryn Allen 1904-1975 estadounidense
 C.M.Allen - Craig M. Allen 1951-
 D.E.Allen - David Elliston Allen 1932-
 G.Allen - Gary Allen fl. 1999
 G.A.Allen - Geraldine A. Allen 1950-
 G.O.Allen - Guy Oldfield Allen 1883-1963
 J.G.Allen - J.G. Allen fl. 1991
 J.M.Allen - J.M. Allen fl. 1995
 J.W.Allen - J.W. Allen fl. 1993
 J.Allen - James Allen c.1830-1906
 J.A.Allen - John Alphaeus Allen 1863-1916
 J.F.Allen - John Fisk Allen 1807-1876
 M.B.Allen - Mary Belle Allen 1922-1973
 M.F.Allen - Michael F. Allen fl. 1999
 P.H.Allen - Paul Hamilton Allen 1911-1963 b. e explorador estadounidense
 P.S.Allen - Perry S. Allen fl. 1993
 R.M.Allen - Ruth M. Allen fl. 1969
 S.Allen - Suzy Allen fl. 1976
 T.C.Allen - Thomas Cort Allen 1899-
 Allen - Timothy Field Allen 1837-1902: médico homeópata, ficólogo, e botânico estadounidense (nos vegetais)
 Allen - Joel Asaph Allen 1838-1921: zoólogo e ornitólogo estadounidense (nos animais)
 W.B.Allen - William B. Allen fl. 1909

Outros 
 Chave Allen, ferramenta;
 Allen (bola de futebol), usada na Copa do Mundo FIFA de 1938 realizada na França